Термин «Джавахк» может иметь следующие значения:

Топоним 
 Джавахк — гавар провинции Гугарк Великой Армении.
 Самцхе-Джавахк — армянское название края Самцхе-Джавахети.
 Джавахк — армянское название исторической области Джавахетия.

Организации 
 Джавахк — народное движение в Грузии.

См. также 
 Забаха